

Sciences et techniques

Médecine 
 La méthode de Karman est une méthode d'interruption de grossesse, développée par Harvey Karman.

Physique 
Plusieurs phénomènes ou objets physiques ont été nommés d'après Theodore von Kármán :
 la ligne de Kármán, la limite entre l'atmosphère terrestre et la Terre ;
 l'allée de tourbillons de Karman, un phénomène de mécanique des fluides ;
 les conditions de Born-von Karman, en physique du solide ;
 le raccord Karman, une pièce d'avion facilitant l'écoulement de l'air à l'emplanture de l'aile et du fuselage.

Planétologie 
Deux cratères d'impact ont été nommés en l'honneur de Theodore von Kármán :
 Von Kármán, un cratère lunaire ;
 , un cratère martien.

Sciences humaines et sociales 
 Le karman (variante orthographique de karma) est, dans les religions orientales, l'action sous toutes ses formes, et dans un sens plus religieux l'action rituelle.

Culture et société 
 L'institut von Karman de dynamique des fluides est un institut belge de formation et de recherche dans le domaine de la mécanique des fluides.

Patronyme 

 André Karman (1924-1984), un homme politique français ;
 Harvey Karman, un psychologue américain et militant pour la liberté de l'avortement ;
 Janice Karman (1950-), une personnalité américaine de la télévision ;
 Jean-Jacques Karman (né en 1946), un homme politique français, fils d'André Karman ;
 Theodore von Kármán (1881-1963), un ingénieur et physicien hongrois et américain ;